Con el Corazón Tour en vivo es el nombre del segundo DVD en vivo de la banda mexicana Rojo lanzado en 2008 como reseña de su gira mundial Con el Corazón Tour durante 2007 y 2008. El DVD fue grabado en Buenos Aires, Argentina, siendo la segunda vez que Rojo filmaba en vivo en esa ciudad.

Lista de canciones
 Yo Soy La Revolución.
 Brillaré.
 Solo Tú.
 Me Amas Igual.
 Digno Eres Tú.
 No Me Soltarás.
 Eres Todopoderoso.
 Por Conocerte.
 El Amor Está Aquí.
 Hasta Que Yo No Respire Más.
 Tu Fidelidad.
 Te Quiero, Te Quiero.
 Medley Corazón:(Prefiero/No Hay Condenación/Gasolina/Soy Tuyo/Con Todo/Contigo Haré Historia)
 Desde El Amanecer
 ¿Dónde? ¿Cómo?.
 Por Conocerte (Repetición).
 Bonus.

Enlaces externos
 https://web.archive.org/web/20141029055631/http://www.elselloweb.com/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=103:rojo&catid=4:musicos&Itemid=6

Álbumes de México de 2008
Álbumes en vivo de 2008
Álbumes de rock
Álbumes de música cristiana
Álbumes en español